A105 kan avse:

A105 (Frankrike) – mororväg  	Combs-La-Ville, se Motorvägar i Frankrike
A105 (Austin) – en bilmodell från Austin Motor Company